Oxbow (engl. für Ochsen-Jochbogen) ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oxbow (Maine)
 Oxbow (Michigan)
 Oxbow (New York)
 Oxbow (North Dakota), im Cass County
 Oxbow (Oregon)
 Oxbow (West Virginia)
 Oxbow Park (Michigan)

in Kanada:
 Oxbow (Saskatchewan)

in Lesotho:
 Oxbow (Lesotho)

Sonstiges:
 Oxbow (Unternehmen), französischer Bekleidungshersteller im Brettsport-Segment
 Oxbow (Band), US-amerikanische Band
 Oxbow Books, britischer Verlag und Vertrieb für archäologische Fachliteratur
 Ritt zum Ox-Bow, US-amerikanischer Western
 Oxbow (Pferd) (* 26. März 2010), US-amerikanisches Rennpferd